Хора се може односити на:

 , врста народне игре (кола), множина су хоре
 , врста народне игре (кола), множина су хора

или:

 Црква Хора, црква у Истанбулу, Турска